Isla Partida kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Isla Partida (ö i Mexiko, Baja California), 
 Isla Partida (ö i Mexiko, Baja California Sur), 

Robotskapade Mexikoförgreningar